Константинопольская (Стамбульская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епархия патриарха Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Константинопольской епархии входила территория Стамбульского вилайета Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 150 000, число общин (сельских и городских) — 38, а количество церквей — 43, а также последователей Армянской Католической церкви на территории данной епархии — 10 000 и армян-протестантов  — 10 000 человек.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви